Руски фашизъм може да се отнася до:

 Книга, Руски фашизъм. Традиции, тенденции и движения (Russian Fascism: Traditions, Tendencies, Movements)
 организации през 1930-те и 1940-те
 Съюз на фашистката младеж
 Руска фашистка организация
 Руска фашистка партия

Фашизъм
Фашизъм